53. Turniej Czterech Skoczni (niem. 53. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2004/2005 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rozgrywany był od 29 grudnia 2004 do 6 stycznia 2005.

Cały turniej wygrał po raz trzeci w karierze Fin - Janne Ahonen. Po raz pierwszy w historii turnieju dwa konkursy zostały rozegrane przy sztucznym oświetleniu - w Oberstdorfie i Bischofshofen.

Q - zwycięzca pary kwalifikacyjnejq - "szczęśliwy przegrany" (zawodnik przegrał w bezpośredniej rywalizacji, ale awansował do II tury)

Oberstdorf 
Data: 29 grudnia 2004
Godzina: 16.30 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 137 m
Rekord skoczni:  Sigurd Pettersen (29.12 2003) - 143,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2005
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rozmiar skoczni (HS): 125 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (1.01 2001) - 129,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 3 stycznia 2005
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rozmiar skoczni (HS): 130 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (11.09 2004) - 136 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 2005
Godzina: 16.30 
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Rekord skoczni:  Daiki Itō (6.01 2005) - 143 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 
  

2004 w sportach zimowych
2005 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2004 w Niemczech
2005 w Niemczech
2005 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen